Puntenklassement, een algemeen puntenklassement waar ook de punten aan de finish meetellen
 Tussensprintklassement, een secundair puntenklassement waar punten aan de finish niet meetellen